

Geografia 
Colmo – località del comune di Pinguente (Buzet), in Croazia
Colmo – insediamento del comune di Collio (Brda), in Slovenia

Persone 
 Eugenio Colmo – disegnatore (Torino 1885-1967).
 Giovanni Colmo – pittore (Torino 1867-1947).

Altro 
Colmo – araldica
Colmo – tipo di barzelletta